Cuxe (também Cush, Cus, ou Kush) é um personagem bíblico do Antigo Testamento, mencionado em Gênesis 10:6 como o primeiro filho de Cam, sendo portanto, neto de Noé e irmão de Mizraim, Pute e Canaã, pertencendo à raça camita.

História 
De acordo com o texto da Bíblia, Cuxe teria sido pai de Sebá, Havilá, Sabtá, Raamá, Sabtecá e o poderoso Nimrod.

Cuxe, junto com seu irmão Pute foram os fundadores dos povos africanos de tez escura. Os descendentes de Cuxe habitavam o lugar que a bíblia chama de "Reino de Cuxe" (gên. 2:13), antigo Sudão e atual Arábia. Não é possível hoje identificar essa terra, visto que os descendentes de Cuxe - os cuxitas - habitaram a África e sul da Arábia. Todavia, os antigos gregos os chamavam de "etíopes" (faces queimadas ou faces negras). Mais tarde o termo Cuxe passou a restringir-se à Etiópia. Acredita-se que os Cassitas da mesopotâmia seriam também descendentes de Cuxe

Árvore genealógica baseada em Gênesis

Bibliografia
Barker, Burdick, Stek, Wessel, Youngblood (Eds.). (1995). The New International Version Study Bible. (10th Ann ed). Grand Rapids, MI: Zondervan.
Bright, John. (2000). A History of Israel. (4th ed.). Louisville, KY: Westminster John Knox Press.
DeVaux, Roland. (1997). Ancient Israel. (John McHugh, Trans.) Grand Rapids, MI: Eerdmans.
Freedman, David Noel (Ed.).  (2000). Eerdmans Dictionary of the Bible. (pp. 597) Grand Rapids, MI: Eerdmans.
Wood, Millard, Packer, Wiseman, Marshall (Eds.). (1996). New Bible Dictionary (3rd ed.) (pp. 477). Downers Grove, IL: Intervarsity Press.

Personagens do Livro de Gênesis
Reino de Cuxe
Ninrode